KBI steht für:
 Kreisbrandinspektor
 Kribi (IATA-Code), Region Sud, Kamerun
 Karate Budokan International
 Kansas Bureau of Investigation
 Kentucky Bureau of Investigation, siehe Kentucky Department of Criminal Investigation

kbi steht für:
 Kaptiau (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung